Э́клунд () — шведская фамилия.

 Эклунд, Бенгт (1944—2007) — шведский трубач, дирижёр и педагог.
 Эклунд, Дикки (род. 1957) — американский боксёр-профессионал.
 Эклунд, Клас (род. 1952) — шведский экономист, политик и писатель.
 Эклунд, Майкл (род. 1972) — американский актёр шведского происхождения.
 Эклунд, Маттиас (род. 1969) — шведский музыкант
 Эклунд, Никлас (род. 1969) — шведский трубач.
 Эклунд, Пер (род. 1946) — шведский автогонщик.
 Эклунд, Свен (1916—1997) — шведский кёрлингист, в 1979—1982 президент Международной федерации кёрлинга.